Понашему может иметь разные значения.

 Понашему — немецко-нижнелужицкий смешанный язык.
 Понашему — нижнелужицкая общественная организация.